Chalais peut faire référence à :

Toponymes

En France
 Communes françaises  
 Chalais, en Charente
 Château de Chalais dans la commune,
 Canton de Chalais en Charente
 Communauté de communes du Pays de Chalais en Charente 
 Chalais, autre écriture, et nom officiel depuis le , de Chaleix, en Dordogne, 
 Chalais, dans l'Indre,
 Chalais, dans la Vienne,
 Communes ayant Chalais dans leur toponyme 
 La Roche-Chalais, en Dordogne
 Saint-Jory-de-Chalais, en Dordogne
 Saint-Quentin-de-Chalais, en Charente 
 Autres
 Chalais (anciennement écrit Challais), un village de Saint-Pierre-le-Vieux dans la Vendée
 L'étang de Chalais dans le parc de Chalais, à Meudon

En Suisse
 Chalais, commune suisse dans le canton du Valais,

Patronyme
 François Chalais (1919-1996), journaliste, grand reporter et chroniqueur de cinéma français;
 Henri de Talleyrand-Périgord, comte de Chalais, conspirateur sous Louis XIII.
La conspiration qui porte son nom.

Ordre monastique
 Ordre monastique de Chalais, issu de :
 Abbaye Notre-Dame-de-Chalais

Voir aussi 
 Chalai, localité Sri Lanquaise au large de laquelle se déroula une bataille navale le .

Homonymie de toponyme